Mili kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Mýloi Réma, vattendrag, Nordegeiska öarna, Chios,

Kina 

 Mili Xiang, socken, Yunnan,

Marshallöarna 

 Mili Atoll – en atoll bland Rataköarna 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar